Kangerluarsuk ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Kangerluarsuk (Maniitsoq), Ort im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluarsuk (Qaanaaq), Ort im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerluarsuk (Bucht, Paakitsup Nunaa) (Bredebugt), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsuk (Bucht, bei Qeqertaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsuk (Bucht, bei Saqqaq), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsuk (Bucht, Qeqertarsuaq), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Ilulissat) (Vaskebugt), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Kangaatsiaq) (Fattighusfjord), Fjord im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Nanortalik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Narsaq, nördlich), Fjord im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Narsaq, südlich), Fjord im Distrikt Narsaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Paamiut, mittig), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Paamiut, nördlich), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Paamiut, südlich), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Ikersuaq) (Cass Fjord), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Kangerlussuaq, Qaanaaq) (Bowdoin Fjord), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Tuttulissuaq), Fjord im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Qeqertarsuaq), Fjord im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Inussullip Imaa), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Kangerlussuaq, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Paap Kangilerna), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Kangerluarsuk (Fjord, Uummannaq), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland